Piipponen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Tapio Piipponen (né en 1957), biathlète finlandais
 (né en 1997), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois